Флаг Ко́тово — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими (флаговедческими) правилами и являющийся официальным символом города Котово как муниципального образования, символизирующие его достоинство и административное значение, единство его территории и населения, историческую преемственность, а также права органов местного самоуправления города Котово Котовского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 4 октября 2007 года постановлением Котовской городской думы № 172/26 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3650.

Описание 
Первый флаг города был утверждён 26 декабря 2006 года постановлением Котовской городской Думы № 115/19 которым был утверждён рисунок флага.

25 января 2007 года, постановлением Котовской городской думы № 133/20, были утверждены положение, описание и, повторно, рисунок флага:

Флаг г. Котово представляет собой полотнище, ширина и длина которого соотносятся как 2:3, воспроизводящее символику герба г. Котово.

Геральдическое описание герба, утверждённое тем же постановлением, гласило:

В пурпурном щите прямой лазоревый крест с золотой окантовкой. В центральной части креста на пурпурном щитке с золотой окантовкой золотой восстающий кот, держащий на серебряном полотенце с золотой бахромой золотой каравай хлеба, увенчанный серебряной солонкой с солью.

В верхней части креста шесть золотых пшеничных колосьев, положенных веерообразно.

В левой и правой части креста золотые пламена.

В нижней части креста золотая солонка с серебряной солью, изображённой пирамидообразно.

Щит венчает золотая башенная корона о трёх зубцах.

4 октября 2007 года, постановлением Котовской городской думы № 172/26, был утверждён новый рисунок герба города:

В пурпурном поле золотой восстающий кот.

Также были изменены рисунок флага и его описание:
Флаг г. Котово представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба г. Котово в тёмно-красном и жёлтом цветах

Обоснование символики

Предыдущий флаг 
Геральдический кот символизирует независимость, гостеприимство, мудрость, домовитость, слово «кот» — коренное в имени города и фамилии Котенко — первого поселенца Котово.

6 колосьев пшеницы (по числу букв в названии города). Колос — символ достатка.

Пламена (огни) — символы полезных ископаемых (нефти и газа).

Солонка, наполненная солью, — в память о первых переселенцах слободы Котово, занимавшихся перевозкой соли для государственной казны.

Лазоревый фон — река Казанка, на берегу которой было основано поселение Котово.

Красный цвет — достоинство, сила, могущество, благочестие, умеренность, щедрость.

Синий цвет (лазурь) — красота, ясность, мягкость, величие, честность, безупречность.

Жёлтый цвет (золото) — богатство, справедливость, милосердие, великодушие, постоянство, верность.

Белый цвет (серебро) — благородство, откровенность, чистота, доброта, невинность.

Действующий флаг 
Геральдический кот символизирует независимость, гостеприимство, мудрость, домовитость, слово «кот» — коренное в имени города и фамилии Котенко — первого поселенца Котово.

Красный цвет — достоинство, сила, могущество, благочестие, умеренность, щедрость.

Жёлтый цвет (золото) — богатство, справедливость, милосердие, великодушие, постоянство, верность.

Источники 

Кошка в геральдике